Castellani-Maler ist der Notname von:

 Castellani-Maler (attischer Vasenmaler), tätig im zweiten Viertel des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Castellani-Maler (etrusko-korinthischer Vasenmaler), tätig um 625–600 v. Chr.